Erlinsbach (Aargau), een gemeente in het Zwitserse kanton Aargau
Erlinsbach (Solothurn), een gemeente in het Zwitserse kanton Solothurn